Аланија се може односити на:

Аланија (званично Краљевина Аланија), средњовековна краљевина Алана на Кавказу
Национални парк Аланија, национални парк у Северној Осетији — Аланији 
Северна Осетија — Аланија (званично Република Северна Осетија — Аланија), република Руске Федерације на Кавказу
Осетија, етнолингвистички регион који се налази на Кавказу